

Codici 
 ROL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roosevelt (Stati Uniti)
 ROL – vecchio codice valutario ISO 4217 del Leu rumeno fino al 2005 (ora RON), valuta della Romania
 ROL – Reddito Operativo Lordo
 ROL – Riduzione orario di lavoro

Persone
Franco Rol (1908-1977) – pilota di Formula 1 italiano
Gustavo Adolfo Rol (1903-1994) – sensitivo italiano
Vera Rol (1920-1973) – attrice italiana